Зимина́ — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Зимина, Александра Ивановна (1903—2006) — советская и белорусская актриса.
 Зимина, Валентина Дмитриевна (1957—2012) — советский и российский историк.
 Зимина, Зинаида Григорьевна (более известна под фамилией Морозова; 1867—1947) — русская благотворительница.
 Зимина, Клавдия Андреевна (1898—1954) — советский государственный деятель, председатель горсовета Нижнего Новгорода.
 Зимина, Мария Михайловна (род. 1963) — российская актриса.
 Зимина, Ольга Анатольевна (род. 1982) — итальянская, ранее российская шахматистка, гроссмейстер среди женщин.
 Зимина, Тамара Васильевна (род. 1943) — советская и российская актриса театра и кино.
 Зимина, Татьяна Анатольевна (род. 1974) — советская артистка балета.
 Зимина, Юлия Александровна (род. 2001) — российская актриса, телеведущая.